Lew Kamenew ist der Name folgender Personen:

* Lew Borissowitsch Kamenew (eigentlich Leo Rosenfeld; 1883–1936), sowjetischer Politiker
 Lew Lwowitsch Kamenew (1833/1834–1886), russischer Maler